Rāhbur kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūd-e Rābar, vattendrag, Kerman, 
 Rābor (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar